Gmeis steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Mirchel im Kanton Bern, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Wattenwil im Kanton Bern, Schweiz